Truhlář je také české příjmení:

 Antonín Truhlář (1849–1908) – filolog a literární historik
 Břetislav Truhlář (1926–1990) – literární historik a překladatel
 Emanuel Truhlář (1903–1942) – český odbojář popravený nacisty
 František Truhlář (1917–1946) – důstojník a letec britské RAF
 Jakub Truhlář (* 1996) – český fotbalový brankář
 Jan Truhlář (rozcestník) – více osob
 Josef Truhlář (1840–1914) – literární historik
 Josef Truhlář (sokol) (1870–1957) – občanským povoláním soudce, starosta Sokola
; ženská varianta s přechýlením

 Anna Truhlářová (1862–1923) – česká podnikatelka, majitelka sítě předprodeje vstupenek

Česká příjmení